Биси ле Репо може да се односи на:

 Биси ле Репо (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Биси ле Репо (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна